|}
|}

De , (afgekort als , is een Japanse autosnelweg met vier rijstroken die de stad Maibara verbindt met Niigata. De autosnelweg is 476,5 km lang en bestaat sinds 1972. De autosnelweg wordt uitgebaat door de East Nippon Expressway Company en de Central Nippon Expressway Company.

Overzicht
De eerste sectie van de snelweg werd geopend in 1972 door de Openbare maatschappij voor de Japanse snelwegen (日本道路公団, Nihon Dōro Kōdan).De bouw werd nadien in stappen verder gezet en de volledige route was afgewerkt in 1988. Op 1 oktober 2005 werden alle Japanse autosnelwegen geprivatiseerd. Het beheer van de Hokuriku-autosnelweg werd overgedragen aan NEXCO East Japan (het deel van Niigata tot aan afrit 27 Asahi) en aan NEXCO Central Japan (het deel van afrit 27 Asahi tot in Maibara).

De autosnelweg loopt door de regio Hokuriku.Voor het grootste deel loopt de snelweg parallel met Autoweg 8 en de Hokuriku-lijn van West Japan Railway Company.

Hoewel de autosnelweg officieel start in in Niigata en eindigt in Maibara, begint de nummering van de afritten en de kilometerpalen in Maibara.

Er bevinden zich 14 tunnels tussen de afrit Kinomoto en de afrit Takebu (twee onder hen zijn langer dan 2000 m) en 26 tunnels tussen de afrit Asahi en de afrit Jōetsu (acht onder hen zijn langer dan 2000 m).

Belangrijkste steden 
De belangrijkste steden langs dit traject zijn Nagaoka, Jōetsu, Uozu, Toyama, Kanazawa, Komatsu, Fukui, Sabae, Echizen, Tsuruga en Nagahama.

Traject
■ open

■ gepland
 ： Afrit of aansluiting
  : Knooppunt

  : Tol
  : Brug
  : Tunnel
  : Parking
  : Verzorgingsplaats (Service Area)
 B - bushalte

Zie ook 
 Japanse autosnelweg

Externe links 
  East Nippon Expressway Company
  Central Nippon Expressway Company
 Kaart van de Japanse autosnelwegen

Autosnelweg in Japan